Каширина — фамилия, имеет мужскую форму . Известные носительницы:

 Каширина, Анжелика Валерьевна (род. 1986) — актриса театра и кино.
 Каширина, Глафира Алексеевна (1925—1943) — лётчица, участница Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Красного Знамени.
 Каширина, Наталья Геннадьевна (род. 1954) — российская спортсменка, пауэрлифтер.
 Каширина, Татьяна Юрьевна (род. 1991) — российская тяжелоатлетка.

См. также 
 (1828) Каширина